Артур Гарден (англ. Arthur Harden, 12 жовтня 1865, Манчестер, — 17 червня 1940, Борн-Енд, Бакінгемшир) — англійський біохімік. 
 Марсія Гей Гарден, Марсія Ґей Гарден (англ. Marcia Gay Harden 14 серпня 1959) — американська акторка, володарка премії «Оскар» (2000) .
 Клан Гарден (шотл. - Clan Garden, Clan Gardyne) – клан Гардайн – один з кланів рівнинної частини Шотландії – Лоуленду. 
 Александр Гарден (англ. Alexander Garden; 1730–1791) — британський колоніальний ботанік. 
 Джеймс Гарден (англ. James Harden, 26 серпня 1989) — американський баскетболіст, олімпійський чемпіон. 
 Вілбур Гарден, Ві́лбур Га́рден (англ. Wilbur Harden; 31 грудня 1924, Нью-Йорк — 10 червня 1969, Нью-Йорк) — американський джазовий флюгельгорніст і трубач.

Гарден — селище, штат Мічиган
 Гарден — переписна місцевість, штат Юта

 Гарден-Гров (англ. Garden Grove, дослівно садовий гай) — місто в штаті Каліфорнія, США. 
 Гарден-Сіті (Алабама), Гарден-Сіті (англ. Garden City) — містечко в окрузі Каллмен, штат Алабама, США. 

 Ті-Ді-Гарден, «Ті-Ді-Гарден» (англ. TD Garden) — спортивний комплекс у Бостон, Массачусетс (США), відкритий у 1995 році. 
 Ковент-Гарден (район), Ковент-Гарден (англ. Covent Garden) — район в центрі Лондона, в східній частині Вест-Енду між Сент-Мартінс Лейн і Друрі-лейн . 
 Королівський театр Ковент-Гарден — театр в Лондоні, розміщений у кварталі Ковент-Гарден, звідки й дістав назву. 
 Медісон-сквер-гарден, «Медісон-сквер-гарден» (англ. Madison Square Garden), також відомий під назвами «Ем-Ес-Джі» (англ. MSG) і «Гарден» (англ. The Garden), — спортивний комплекс.
 Зона розломів Енрикільйо-Плантейн-Гарден, Енрикільйо-Плантейн-Гарден (ЕПГР) — система співвісних розломів ковзання з бічним зсувом, що проходить вздовж південної частини острова Гаїті.